Gomorron Sverige kan syfta på:

Go'morron Sverige (1977–1996) – ett TV-program som sändes på lördagar i Sveriges Television
Gomorron Sverige (1993–2017) – Sveriges Televisions vardagsmorgonprogram i SVT1